Ива́н Ива́нович Бо́дюл (; , Херсонская губерния — 27 января 2013, Москва) — молдавский советский государственный деятель, в 1961—1980 годах — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавской ССР.

Биография 
Родился  года в селе Александровка Елизаветградского уезда Херсонской губернии (ныне  Николаевской области Украины) в крестьянской семье. Согласно  - украинец по национальности. Окончив в 1937 году Вознесенский агротехникум (Николаевская область), работал старшим агрономом колхоза.

В 1938—1942 — слушатель Военно-ветеринарной академии РККА (Москва), где в 1940 году вступил в ВКП(б). После окончания академии воевал в регулярной армии: начальник ветеринарной службы 127-го гвардейского артиллерийского полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии (1942—1944), начальник ветеринарной службы 59-й гвардейской стрелковой дивизии 10-го гвардейского стрелкового корпуса (1944—1945), начальник ветеринарной службы 10-го гвардейского стрелкового корпуса 40-й армии (1945—1946).

После демобилизации, как этнический молдаванин, был направлен на партийную и хозяйственную работу в Молдавскую ССР:
 1946—1948 — старший помощник начальника сельскохозяйственной группы Совета Министров Молдавской ССР.
 1948—1951 — контролёр Совета по делам колхозов при Правительстве СССР по Молдавской ССР.
 1951—1952 — 1-й секретарь Кишинёвского райкома КП(б) Молдавии.
 1952—1954 — директор Молдавского республиканского Дома агронома.
 1954—1956 — 1-й секретарь Волонтировского райкома КП Молдавии.
 1956 — 1-й секретарь Оланештского райкома КП Молдавии.

В 1956 году был переведён в Москву:
 1956—1958 — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС.
 1958—1959 — инструктор Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1959 году вернулся в Молдавию: в 1959—1961 годах — 2-й секретарь, с мая 1961 года по декабрь 1980 года — 1-й секретарь ЦК КП Молдавии. В 1980—1985 годах — заместитель председателя Совета Министров СССР.

В 1961—1986 годах — член ЦК КПСС. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6—11 созывов (1962—1989) от Молдавской ССР.

В мае 1985 года вышел на пенсию, жил в Москве и на даче в Подмосковье. Умер 27 января 2013 года.

Образование 
Окончил:
 Военно-ветеринарную академию РККА (1942),
 Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1958).
Доктор философских наук.

Оценки деятельности 
Быстрый карьерный рост и «непотопляемость» Бодюла связывают с его близким знакомством с Л. И. Брежневым, который в 1950—1952 годах был 1-м секретарём ЦК КП(б) Молдавии. Слухи (сам Бодюл их отрицал) утверждают, что Бодюл помог Брежневу, женившись на женщине, забеременевшей от Брежнева. О деталях личной жизни Бодюла и Брежнева, о их контактах можно прочитать в газете

К заслугам Бодюла причисляют развитие молдавской промышленности, главным образом таких совершенно новых для аграрной Молдавии отраслей, как машиностроение, приборостроение, электроника. В годы его работы во главе республики в Молдавии появились крупнейшие в Европе фруктовые сады, механизированные животноводческие комплексы, консервные заводы во всех районах.

По мнению директора кишинёвской газеты «Тимпул» Константина Тэнасе, Бодюл был «диктатором регионального масштаба»: при нём процветали волюнтаризм и крупномасштабные приписки, а под видом борьбы с национализмом проводились русификация и борьба с национальным самосознанием; вследствие приглашения специалистов из других республик СССР (в первую очередь — из РСФСР) изменилась этническая структура населения.

Во времена руководства Молдавией Бодюл «прогремел» на всю страну созданием гигантских агропромышленных комплексов и межколхозных садов; под нажимом ЦК КПСС другие республики стали внедрять «молдавский опыт». О приписках в ходе этой кампании написала журналист Капитолина Кожевникова; статья была напечатана в «Литературной газете» и получила широкий резонанс.

Писателя Иона Друцэ, который вынужден был переехать в Москву, Бодюл в случае возвращения на родину грозился повесить на первом фонарном столбе. Вспоминая то время, Друцэ отметил, что подъём культуры в Молдавии действительно был, но происходил он не благодаря, а вопреки Бодюлу. Другие авторы, бывшие члены КПСС, критиковали жёстко деятельность Ивана Бодюла в области культуры

По воспоминаниям одного из авторов проекта здания ЦК Компартии Молдавии Г. Борисенко, Бодюл лично вмешивался в процесс строительства: по его прихоти сантехника и кожа для обивки кресел в зале заседаний использовалась только голубого цвета — любимого цвета Брежнева; по его распоряжению уже начавшееся строительство было перенесено на 33 метра вглубь квартала, для чего пришлось заново установить фундамент.

Неоднозначно было воспринято награждение Бодюла в 2003 году высшим орденом Молдавии — «Орденом Республики». Президент Владимир Воронин, вручая награду, «придал особое значение развитию республики в период 1960—1980 годов». Восемь молдавских писателей (Николае Дабижа, Думитру Матковски, Михай Чимпой и другие), ранее удостоенных этого ордена, объявили об отказе от награды, протестуя против «реабилитации и официального признания прежнего советского тоталитарного оккупационного режима», а Союз писателей Молдавии принял резолюцию с резкой критикой деятельности Бодюла по всем направлениям — от серьёзного ущерба экологии республики до принижения статуса румынского языка.

Награды 
 4 ордена Ленина (в том числе 2 января 1968, 2 января 1978)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985)
 2 ордена Красной Звезды (26 июня 1943; 14 сентября 1945)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Республики (2003) — «за продолжительный и плодотворный труд в высших органах государственной власти, за значительный вклад в развитие Республики Молдова и в связи с 85-летием».

Примечания

Ссылки 
 Молдавская Советская Энциклопедия, т.1, 1970, стр. 453
 Биография
 Кто есть кто в Правительствах СССР
 

Заместители председателя Совета министров СССР
Депутаты Совета Союза от округов Молдавской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР
Члены ЦК КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Кишинёвского райкома КП Молдавии
Первые секретари Волонтировского райкома КП Молдавии
Выпускники Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Политики XX века
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС